Нижче наведено список 80 муніципалітетів провінції Катандзаро. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Катандзаро